Princ Felix Dánský, hrabě z Monpezat (Felix Henrik Valdemar Christian; * 22. července 2002, Kodaň) je druhorozený syn dánského prince Joachima a jeho první ženy Alexandry Manley, dnes kněžny z Frederiksborgu.
Princ Felix je osmý v linii následnictví na dánský trůn.

Tituly 
 22. července 2002 – 29. dubna 2008 – Jeho Výsost princ Felix Dánský.
 od 29. dubna 2008 – Jeho Výsost princ Felix Dánský, hrabě z Monpezat.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie Leo van de Pas

Glücksburkové
Felix Dánský
Hrabata z Monpezat
Felix Dánský
Narození v roce 2002
Narození 22. července
Narození v Kodani
Žijící lidé
Muži